Face-to-face (pojęcie z zakresu komunikacji interpersonalnej)
 Face to Face (zespół muzyczny)
 Face to Face (album zespołu Westlife)